Херлофсон () — норвежская фамилия. Известные носители:

  (1845—1910) — норвежский мошенник.
  (1887—1957) — норвежский гребец. Участник летних Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме.
 Херлофсон, Чарлз (1891—1968) — норвежский футболист. Участник летних Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме.
 Херлофсон, Чарлз Олуф (1916—1984) — норвежский офицер, контр-адмирал.